Scheeren bezeichnet:

 Scheeren (Tangerhütte), Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ole Scheeren (* 1971), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Scheren